Stegelitz – frazione della città di Möckern (Sassonia-Anhalt)
 Stegelitz – frazione del comune di Flieth-Stegelitz (Brandeburgo)